Mwanza steht für:
 eine Stadt in Tansania, siehe Mwanza
 eine Region in Tansania, siehe Mwanza (Region)
 eine Stadt in Malawi, siehe Mwanza (Malawi)
 eine Verwaltungseinheit in Malawi, siehe Mwanza (Distrikt)

Mwanza ist der Familienname folgender Personen:
 André Giraud Pindi Mwanza (* 1964), kongolesischer Geistlicher und Bischof von Matadi 
 Billy Mwanza (* 1983), sambischer Fußballspieler
 Fiston Mwanza Mujila (* 1981), kongolesischer Schriftsteller
 Peter Mwanza (* 1937), malawischer Politiker
 Rachel Mwanza (* um 1997), kongolesische Schauspielerin